Sale se poate referi la:

 Salé, oraș în Maroc
 Sale, Piemont, o comună în Provincia Cuneo, Italia 
 Sale, Greater Manchester, oraș în comitatul Greater Manchester, regiunea North West, Anglia